Bimbo – termine vezzeggiativo per riferirsi a bambino
 Bimbo – espressione della lingua inglese, che denota una donna attraente, ingenua e poco intelligente
 Bimbo – città con status di subprefettura nella Repubblica Centrafricana
 Bimbo – marchio del Grupo Bimbo, multinazionale del settore alimentare

Cinema e televisione 

 Bimbo – personaggio di animazione

Musica 

 Bimbo – album dei Virgin
 Bimbo Jones – gruppo musicale britannico

 Bimbo Mix – serie di album musicali dell'etichetta discografica Baby Records

Persone 

 Bimbo Coles – ex cestista statunitense

Pagine correlate 
Bimba
Bambino (disambigua)